Канадец Филип Пеливо — победитель турнира. В финале им обыгран прошлогодний чемпион — Люк Сэвилл из Австралии.

Посев 

  Люк Сэвилл (Финал)
  Киммер Коппеянс (Четвертьфинал)
  Джанлуиджи Квинци (Полуфинал)
  '''Филип Пеливо (Титул)
  Лайам Броуди (Третий раунд)
  Никола Милоевич (Четвертьфинал, отказ)
  Кайти Утида (Третий раунд)
  Митчелл Крюгер ''(Полуфинал)

<li>  Эндрю Харрис (Первый раунд)
<li>  Матео Николас Мартинес (Второй раунд)
<li>  Стефано Наполитано (Третий раунд)
<li>  Джошуа Уорд-Хибберт (Первый раунд, отказ)
<li>  Жюльен Каньина (Третий раунд, отказ)
<li>  Ноа Рубин (Первый раунд)
<li>  Маккензи Макдональд (Первый раунд)
<li>  Фредерику Феррейра Сильва (Третий раунд)

Основной турнир

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Финальные раунды

Ссылки 
 

Юниоры
Великобритания